Hrabě ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Hrabě (1816–1870), tschechischer Kontrabassist
 Martin Hrabě de Angelis (* 1964), deutscher Genetiker
 Václav Hrabě (1940–1965), tschechischer Dichter